Liptay ist der Familienname folgender Personen:

 Fabienne Liptay (* 1974), deutsche Filmwissenschaftlerin
 István Liptay (1935–2022), ungarischer Basketballspieler